Electron () steht für:

 Electron (Framework), Open-Source-basiertes Framework vom Unternehmen GitHub für Webanwendungen
 Electron (Rakete), Trägerrakete von Rocket Lab
 Electron (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Electron, Zeitschrift des niederländischen Amateurfunkverbands, siehe Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland
 Wasserkraftwerk Electron
 Acorn Electron, Heimcomputer der Marke Acorn
 AMC Electron, Konzeptfahrzeug der Marke AMC
 Electron (Gattung), eine Gattung der Sägeracken

Künstlername:
 Ariel Electron (bürgerlich Ariel Müller), US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Gründerin der Band Kore Kosmou

Siehe auch:
 Elektron (Begriffsklärung)